El término químico etiloctano se puede referir a cualquiera de estos dos hidrocarburos saturados:

 3-etiloctano
 4-etiloctano